Kunzenbach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Kunzenbach (Gorxheimertal), zumindest früher auch Nieder- oder Unter-Kunzenbach, Weiler in der Gemarkung Gorxheim der Gemeinde Gorxheimertal, Kreis Bergstraße, Hessen
 Oberkunzenbach, Weiler im Stadtteil Ritschweier von Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Kunzenbach (Tieflachgraben), Teil einer linke Altarmschlinge des Federbachs in der Federbachniederung bei Durmersheim, Gemeinde Rastatt, Baden-Württemberg 
 Kunzenbach (Grundelbach), linker Zufluss des Grundelbachs in Kunzenbach, Gemeinde Gorxheimertal, Kreis Bergstraße, Hessen
 Kunzenbach (Wolfsbach), rechter Zufluss des Wolfsbachs im Harz in den Landkreisen Goslar, Göttingen und Nordhausen, Niedersachsen/Thüringen

Siehe auch:
 Gunzenbach